Trohetsed kan syfta på:

 Tro- och huldhetsed – en juridisk ed vilken i äldre svensk rätt krävdes för att man skulle få inneha vissa ämbeten
 Pledge of Allegiance – en trohetsed till den amerikanska flaggan och republiken USA

Se även
Soldaterinran – de högtidliga och/eller förpliktande påminnelser om en soldats plikter som finns i många länders försvarsmakter
 Oath of Allegiance – en trohetsed för brittiska armén, brittiska marinkåren och flygvapnet